Rho – litera alfabetu greckiego
 Rho – miejscowość we Włoszech
 rho – mezon
 Rho – rodzina białek

Zobacz też: ro